San Luis Rey ist Namensbestandteil von:

 eine spanische Missionsstation in Kalifornien, siehe Mission San Luis Rey de Francia
 einen Fluss in den Vereinigten Staaten, siehe San Luis Rey River
Siehe  auch
Die Brücke von San Luis Rey